Medaljfördelningen vid olympiska sommarspelen för ungdomar 2010 listar samtliga nationer som deltog i spelen, utifrån antal medaljer de vann. Kuwaits olympiska kommitté ständes av i januari 2010 och idrottarna deltog därför under olympisk flagg.

Totalt nio nationer - Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Nauru, Cambodia, Ekvatoralguinea, Guatemala, Jordanien och Turkmenistan - vann sina första medaljer i olympiska sammanhang vid spelen. Puerto Rico, Vietnam och Amerikanska Jungfruöarna vann sina första guldmedaljer.

Medaljtabell 
Singapores organisationskommitté har inte fört någon officiell tabell över medaljerna. Rankingen här är baserad på information från IOK. Tabellen är sorterade efter, först guld, sen silver, sen brons, och slutligen i bokstavsordning, förändrar dock inte placeringen.
 
Totalt 623 medaljer i 201 grenar delades ut. I judo och taekwondo delades två brons ut, då ingen bronsmatch arrangeras och istället får förlorarna i semifinalerna varsitt brons. Därför delades det ut fler brons än guld och silver. Dessutom blev det två delade guld, båda i simning. and a bronze medal,Medaljer vunna av lag som består av idrottare från olika nationer är sorterade under kombinationslag.

{| 
|-
| 1 ||style="text-align:left"|  || 30 || 16 || 5 || 51
|-
| 2 ||style="text-align:left"|  || 18 || 14 || 11 || 43
|-
| 3 ||style="text-align:left"|  || 11 || 4 || 4 || 19
|-
| 4 ||style="text-align:left"|  || 9 || 9 || 15 || 33
|-
|  ||style="text-align:left"|  Kombinationslag || 9 || 8 || 11 || 28
|-
| 5 ||style="text-align:left"|  || 9 || 3 || 2 || 14
|-
| 6 ||style="text-align:left"|  || 8 || 13 || 8 || 29
|-
| 7 ||style="text-align:left"|  || 8 || 5 || 3 || 16
|-
| 8 ||style="text-align:left"|  || 6 || 4 || 5 || 15
|-
| 9 ||style="text-align:left"|  || 6 || 2 || 7 || 15
|-
| 10 ||style="text-align:left"|  || 5 || 9 || 5 || 19
|-
| 11 ||style="text-align:left"|  || 5 || 3 || 0 || 8
|-
| 12 ||style="text-align:left"|  || 4 || 9 || 9 || 22
|-
| 13 ||style="text-align:left"|  || 4 || 9 || 8 || 21
|-
| 14 ||style="text-align:left"|  || 4 || 3 || 0 || 7
|-
| 15 ||style="text-align:left"|  || 3 || 2 || 0 || 5
|-
| 16 ||style="text-align:left"|  || 3 || 1 || 8 || 12
|-
| 17 ||style="text-align:left"|  || 3 || 1 || 5 || 9
|-
| 18 ||style="text-align:left"|  || 3 || 0 || 3 || 6
|-
| 19 ||style="text-align:left"|  || 3 || 0 || 1 || 4
|-
| 20 ||style="text-align:left"|  || 2 || 4 || 3 || 9
|-
| 21 ||style="text-align:left"|  || 2 || 3 || 1 || 6
|-
| 22 ||style="text-align:left"|  || 2 || 3 || 0 || 5
|-
| 22 ||style="text-align:left"|  || 2 || 3 || 0 || 5
|-
| 24 ||style="text-align:left"|  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
| 24 ||style="text-align:left"|  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
| 26 ||style="text-align:left"|  || 2 || 2 || 1 || 5
|-
| 27 ||style="text-align:left"|  || 2 || 1 || 2 || 5
|-
| 28 ||style="text-align:left"|  || 2 || 0 || 3 || 5
|-
| 29 ||style="text-align:left"|  || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 30 ||style="text-align:left"|  || 2 || 0 || 1 || 3
|-
| 30 ||style="text-align:left"|  || 2 || 0 || 1 || 3
|-
| 32 ||style="text-align:left"|  || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| 33 ||style="text-align:left"|  || 1 || 4 || 6 || 11
|-
| 34 ||style="text-align:left"|  || 1 || 4 || 2 || 7
|-
| 35 ||style="text-align:left"|  || 1 || 3 || 6 || 10
|-
| 36 ||style="text-align:left"|  || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 37 ||style="text-align:left"|  || 1 || 2 || 2 || 5
|-
| 38 ||style="text-align:left"|  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
| 38 ||style="text-align:left"|  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
| 40 ||style="text-align:left"|  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| 41 ||style="text-align:left"|  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 42 ||style="text-align:left"|  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 42 ||style="text-align:left"|  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 42 ||style="text-align:left"|  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 45 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 5 || 6
|-
| 46 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 3 || 4
|-
| 47 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 2 || 3
|-
| 48 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 48 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 50 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 50 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 50 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 50 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 50 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 50 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 50 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 50 ||style="text-align:left"|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 58 ||style="text-align:left"|  || 0 || 6 || 2 || 8
|-
| 59 ||style="text-align:left"|  || 0 || 4 || 1 || 5
|-
| 60 ||style="text-align:left"|  || 0 || 3 || 5 || 8
|-
| 61 ||style="text-align:left"|  || 0 || 3 || 0 || 3
|-
|-bgcolor=ccccff
| 62 ||style="text-align:left"|  || 0 || 2 || 4 || 6 
|-
| 63 ||style="text-align:left"|  || 0 || 2 || 3 || 5
|-
| 63 ||style="text-align:left"|  || 0 || 2 || 3 || 5
|-
| 65 ||style="text-align:left"|  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 66 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 5 || 6
|-
| 67 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 67 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 69 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 70 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 70 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 70 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 70 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 74 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 74 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 74 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 74 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 74 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 74 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 74 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 74 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 74 ||style="text-align:left"|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 83 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"| 1 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 84 ||style="text-align:left"|  || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Totalt || 202 || 200 || 221 || 623 |}
 Idrottarna från Kuwait deltog under olympisk flagg, då deras olympiska kommitté stängts av på grund av staten blandade sig i kommitténs uppgifter.

Referenser 

Olympiska sommarspelen för ungdomar 2010